Ягрыш — топоним в России:
 Ягрыш — деревня в Вожегодскогм районе Вологодской области;
 Ягрыш — деревня в Кирилловском районе Вологодской области;
 Ягрыш — деревня в Нюксенском районе Вологодской области;
 Ягрыш — река в Архангельской области, приток Шеньги;
 Ягрыш — река в Вологодской области, приток Шонги.